Retberg steht für:

 Retberg, ursprünglich in Westfalen ansässiges Adelsgeschlecht, siehe Rittberg (Adelsgeschlecht)

Retberg ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus Retberg (1628–1696), Bürgermeister in Lippe
 Ralf von Retberg (Ralf Leopold von Retberg; 1812–1885), deutscher Kulturhistoriker, Kunstschriftsteller, Maler und Sammler